3 апреля 2022 года в Венгрии прошли парламентские выборы в Государственное собрание, которые совпали с референдумом.

Округа 
 106 одномандатных округов
 многомандатные округа (83 мест в парламенте)

Каждый избиратель мог получить два бюллетеня (кандидат по одномандатному округу, и список по многомандатному округу).

Объединение оппозиции

Основные партии

Поддержавшие партии

Организации 

Партии, которые участвовали в выборах:

Партии и коалиции

Общевенгерские 
 Коалиция Фидес — ХДНП (у власти с 2010 года)
 Оппозиционная коалиция "Вместе за Венгрию" (букв. «В единстве за Венгрию», Egységben Magyarországért):
 Демократическая коалиция
 Йоббик
 LMP — Зелёная партия Венгрии
 Венгерская социалистическая партия
 Движение Моментум
 Диалог за Венгрию
 Партия двухвостой собаки
 Наша Родина
 Движение решений
 Партия нормальной жизни

По округам
Левый альянс
Реальные демократы
Гражданское действие
Наша партия
Партия зеленых
Партия бедных
Либеральная партия

Национальные списки 
 Немецкий национальный список
 Цыганская партия
 Хорватский список

Окончательные результаты 
 Коалиция Фидес — ХДНП (у власти с 2010 года) — 135
 Оппозиционная коалиция Демократическая коалиция—Йоббик—LMP — Зелёная партия Венгрии—Венгерская социалистическая партия—Движение Моментум—Диалог за Венгрию — 57
 Наша родина — 6
 Немецкий список — 1

Примечания 

2022 год в Венгрии
Парламентские выборы в Венгрии
Венгрия
Апрель 2022 года в Европе